Jorge Muñoz, puede referirse a las siguientes personas:

 Jorge Muñoz Abarca, futbolista chileno.
 Jorge Muñoz Fernández, político colombiano.
 Jorge Muñoz Luna, exfutbolista chileno.
 Jorge Muñoz Wells, político peruano.
 Jorge Muñoz Zapata, político colombiano.